Laguna Blanca puede referirse a:

 en la Argentina:
 Laguna Blanca (Catamarca), reserva arqueológica y de biosfera en la Provincia de Catamarca;
 Laguna Blanca (Chaco), localidad y municipio de la Provincia del Chaco;
 Laguna Blanca (Formosa), localidad de la Provincia de Formosa;
 Laguna Blanca (Neuquén), espejo de agua de la Provincia del Neuquén;
 Parque Nacional Laguna Blanca, reserva natural de la Provincia del Neuquén;
 Laguna Blanca (Río Negro), localidad de la Provincia de Río Negro;

 en Bolivia:
 Laguna Blanca (Bolivia), espejo de agua situada en el Departamento de Potosí;

 en Bolivia y Chile:
 Laguna Blanca (Bolivia-Chile), cuerpo de agua entre el cerro Sapaleri y el volcán Licancabur;

 en Chile:
 Laguna Blanca (comuna), comuna de la Provincia de Magallanes;
 Laguna Blanca (Magallanes), espejo de agua ubicada la Provincia de Magallanes;

 en Chile y Perú:
 Laguna Blanca (Chile-Perú), salar ubicado en la Región de Arica y Parinacota (Chile) y en el Departamento de Tacna (Perú);

 en España:
 Laguna Blanca (Ciudad Real), espejo de agua en la Provincia de Ciudad Real;

 en el Paraguay:
 Laguna Blanca (Paraguay), espejo de agua del Departamento San Pedro.